Вольно́в (Вольно́ва) — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Вольнов, Геннадий Георгиевич (1939—2008) — советский баскетболист.
 Вольнов, Иван Егорович (1885—1931) — русский писатель.
 Вольнов, Олег Викторович (род. 1957) — замгендиректора АО «Первый канал» по общественно-политическому вещанию.

Вольнова 
 Вольнова, Марина Ивановна (род. 1989) — заслуженный мастер спорта Казахстана по боксу, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне.

Топоним 
 Вольнов — бывший город на Украине, ныне село Вольное (Сумская область).

См. также 
 Вольно
 Вольновка